Gressel ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Gressel (1893–1975), Schweizer Unternehmer
 Johann Georg Gressel (1675–1771), möglicher Autor hinter Celander
 Johanna Gressel (1925–2004), österreichische Ornithologin
 Jonathan Gressel (* 1936), israelischer Agrarwissenschaftler
 Julian Gressel (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gresel
 Grässel